Die Premier Soccer League 2021/22 ist die 26. Spielzeit in der höchsten südafrikanischen Fußball-Spielklasse der Herren, der Premier Soccer League. Meister wurde Mamelodi Sundowns aus Pretoria, die ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnten.

 

 

|}
 Der Royal AM FC übernahm die Spiel-Lizenz von Bloemfontein Celtic
 Marumo Galants FC übernahm die Spiel-Lizenz von TTM FC Thohoyandou

Relegations-Playoff

|}

 

|}

Weblinks 
 https://rsssf.org/tablesz/zaf2022.html

Fußballsaison 2021/22
Premier Soccer League